Gary Belcher ist der Name folgender Personen:

* Gary Belcher (Rennfahrer) (1940–2018), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Gary Belcher (Rugbyspieler) (* 1962), australischer Rugbyspieler